Роџер Федерер је шести пут освојио титулу. У финалу је победио Томаша Бердиха резултатом 3:6, 6:4, 6:3.

Носиоци 

  Новак Ђоковић (полуфинале)
  Хуан Мартин дел Потро (прво коло)
  Томаш Бердих (финалиста)
  'Роџер Федерер (победник)

<li> Жо-Вилфрид Цонга (четвртфинале)
<li> Михаил Јужни (четвртфинале)
<li> Филип Колшрајбер (полуфинале)
<li> Дмитриј Турсунов (друго коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 

Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Отворено првенство Дубаија у тенису 2014.